Waschinski ist der Familienname von

 Emil Waschinski (1872–1971), deutscher Historiker
 Jörg Waschinski (* 1966), deutscher Opernsänger